Национальное собрание () — нижняя палата двухкамерного парламента Лесото.

Состав 
Национальное собрание Лесото состоит из 120 депутатов. 80 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства. Остальные 40 мест заполняются на основе партийных списков по пропорциональной избирательной системе). Собрание переизбирается каждые 5 лет.

В настоящее время спикером Национального собрания является Нтлхои Мотсамаи.

Нынешний состав 

Последние выборы в Национальное собрание Лесото состоялись 3 июня 2017 года.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Лесото
Лесото